Rise — музичний альбом гурту Skillet
 Rise — музичний альбом гурту A Skylit Drive